Alioum Boukar (Yaoundé, 3 de janeiro de 1972) é um ex-futebolista profissional camaronês que atuou como goleiro.

Carreira 
Apesar de ter começado a jogar profissionalmente em 1992, no Canon Yaoundé, Boukar militou praticamente toda carreira clubística na Turquia, onde defendeu Samsunspor, İstanbulspor, Konyaspor e Altay. Parou de jogar em 2008, após disputar apenas cinco partidas em seu retorno ao İstanbulspor. Por ter vivido durante treze anos na Turquia (1995-2008), seu nome ganhou uma versão turca: Ali Uyanık.

Seleção 
Com a camisa da Seleção Camaronesa, estreou em 1992, mas não foi convocado para a Copa de 1994. Jogou quatro edições do Campeonato Africano das Nações (1996, 1998, 2000 e 2002) e também de duas Copas: 1998 (como reserva de Jacques Songo'o) e 2002 (desta vez, como titular).

Títulos 
 Camaroês
 Copa das Nações Africanas: 2000

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Iaundé
Goleiros dos Camarões
Futebolistas do Canon Yaoundé
Futebolistas do Samsunspor
Futebolistas do Altay SK
Futebolistas do Konyaspor
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002